Kevin McCarthy peut désigner :

 Kevin McCarthy, animateur de radio américain ;
 Kevin McCarthy, réalisateur américain ;
 Kevin McCarthy (1914-2010), acteur américain ;
 Kevin McCarthy (1950-), homme politique américain ;
 Kevin McCarthy (1957-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kevin McCarthy (1965-), homme politique américain, représentant des États-Unis pour la Californie depuis 2007.